Blackwell peut désigner :

Nom de famille 

 Carlyle Blackwell (1884-1955), acteur, réalisateur, producteur et scénariste américain ;
 Chris Blackwell (né en 1937), producteur de musique jamaïcain à l'origine de l'expansion du reggae ;
 Cory Blackwell (1963-), joueur américain de basket-ball ;
 Dean Blackwell (né en 1969), footballeur anglais ;
 Ed Blackwell (1929-1992), percussionniste américain de jazz ;
 Elizabeth Blackwell (vers 1700-1758) illustratrice botanique et botaniste écossaise ;
Elizabeth Blackwell (1821-1910), médecin, écrivaine et féministe anglo-américaine ;
 James Bartholomew Blackwell (1766-1823), soldat professionnel et révolutionnaire irlandais ;
James Blackwell (1968-), ancien joueur professionnel américain de basket-ball ;
 John Blackwell (1973-2017), batteur américain ;
 Norman Blackwell, baron Blackwell (1952-), homme d'affaires, fonctionnaire et homme politique britannique.
 Otis Blackwell (1931-2002), pianiste, chanteur et auteur-compositeur de rhythm and blues et de rock 'n' roll américain ;
Robert Blackwell (1918-1985), compositeur, arrangeur et producteur de disques américain ;
 Thomas Blackwell (1701-1757), écrivain britannique.

Toponyme

États-Unis 
 Blackwell, ville de l'Oklahoma ;
 Blackwell, village du Texas ;
 Blackwell, village du Wisconsin.

Royaume-Uni 
 Blackwell, village situé dans le Derbyshire, au Royaume-Uni ;
 Blackwell, dans le comté de Durham.

Entreprise 
 Blackwell's, une chaine de librairie
 Blackwell Publishing un éditeur.

Jeux-vidéo 
La série des jeux Blackwell, est une série de jeux d'aventure. Les personnages principaux de cette séries sont nommés Blackwell. 
 The Blackwell Legacy
 Blackwell Unbound
 Blackwell Convergence

Voir aussi